Аза́т Мали́кович Нургали́ев (; ) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Туран». Трёхкратный чемпион Казахстана, трёхкратный обладатель Кубка Казахстана (все призы с разными командами), победитель Кубка Интертото в 2007 году и обладатель Суперкубка Казахстана 2021.

Биография

Ранние годы 
Азат Нургалиев родился в Чимкенте в семье строителя и врача. В четвертом классе пошел на секцию футбола. Параллельно занимался музыкой и танцами, к футболу относился равнодушно, но детский тренер Юрий Цалин настоял на его выборе в пользу футбола.

Клубы 
В 2003 году Азат попал в дубль шымкентского «Ордабасы», а через год подписал свой первый профессиональный контракт склубом.. Дебютировал в чемпионате Казахстана 15 апреля 2004 года, в Кызылорде, против местного «Кайсара».

В 2006 году ввели лимит на молодых игроков и Нургалиев перешёл в стан лидеров чемпионата костанайский «Тобол», который тренировал Дмитрий Огай. В дебютном сезоне в майке желто-зеленых, выиграл первую медаль на профессиональном уровне, став бронзовым призером чемпионата. Следующий сезон Нургалиев также занес себе в актив. 23 июня 2007 года он дебютировал в еврокубках в игре первого раунда кубка Интертото в игре с грузинским «Зестафони». Вместе с «Тоболом» Нургалиев стал победителем кубка Интертото, отыграв все 8 матчей, костанайцы стали первыми и единственными победителями турнира в истории из стран СНГ. 29 ноября 2007 года стал обладателем  кубка Казахстана, обыграв в финале шымкентский «Ордабасы». В сезоне 2008 второй раз подряд стал вице-чемпионом страны, сыграл 21 матч и забил 8 мячей в чемпионате. В июле 2009 года отыграл 2 игры против турецкого «Галатасарая» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

В сезоне 2010 Нургалиев помог «Тоболу» впервые завоевать золотые медали чемпионата Казахстана. По окончании сезона 10 игроков основного состава команды были вынуждены покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Равилем Сабитовым, Нургалиев был в том числе.

В 2011 году вернулся в родной «Ордабасы» и в том же году выиграл вместе с командой свой второй Кубок Казахстана, причём в финале у «Тобола».

Зимой 2012 года должен был пройти просмотр в одной из команд высшего дивизиона России или Украины, но в январе по приглашению своего знакомого по работе с «Тоболом» главным тренером Аскаром Кожабергеновым, подписал контракт с талдыкорганским клубом «Жетысу».

После прихода серба Слободан Крчмаревича на тренерский мостик, Нургалиев потерял место в стартовом составе, и концовку сезона провёл уже в каскеленском клубе «Сункар». По окончании сезона команда заняла предпоследнее место и вылетела в Первую лигу. В ноябре 2012 года Нургалиев подписал предварительное соглашение с «Ордабасы»..

Под руководством Вахида Масудова и Виктора Пасулько стал основным игроком состава. В сезоне 2013 сыграл 28 матчей и забил 4 мяча. «Ордабасы» выполнил поставленную задачу, заняв место в верхней части таблицы. В ноябре 2013 года поступало предложение от «Кайрата», но трансфер не состоялся и Нургалиев продолжил выступать в составе шымкентского клуба. В сезоне 2014 стал одним из лидеров атаки «Ордабасы», выполняя роль «ложной девятки». В следующем сезоне помог клубу занять четвертое место, что дает право сыграть в отборочной квалификации Лиги Европы 2016/2017.

В июне 2016 года после двух голов, забитых Азатом в товарищеских матчах сборным Грузии и Китая, был взят в аренду до конца сезона столичной «Астаной». Провёл за этот клуб 11 игр чемпионата и игру на Кубок, забил 6 голов и помог команде оформить «золотой дубль». В играх Еврокубков сыграл в 6 матчах из 10. Но «Астана» по финансовым причинам не продлила договор аренды.

В феврале 2017 года футболист вернулся в родной клуб «Ордабасы» из аренды и в первом же матче чемпионата забил гол «Астане» и его команда победила чемпиона (3-0). Всего капитан команды провёл в чемпионате 28 игр и забил 5 голов, внеся свой солидный вклад в первые бронзовые медали в истории «Ордабасы».

Но 9 января 2018 года Нургалиев по финансовым причинам расторг контракт со своим клубом и стал свободным агентом. И уже 17 января подписал контракт на год с костанайским «Тоболом». Избранный капитаном команды, провёл за сезон 28 игр, забил 8 голов (плюс 5 ассистов) и стал лучшим бомбардиром клуба. Со своим земляком Танатом Нусербаевым (25 игр, 7 голов) составили в центре поля мощный дуэт и помогли «Тоболу» выиграть бронзовые медали чемпионата Казахстана и право участия в Лиге Европы УЕФА.

И «Тобол» продлил с ним контракт ещё на один сезон . И не прогадал, в первых 6 турах Азат забил 4 гола и возглавил список бомбардиров чемпионата . По итогам сезона стал самым результативным футболистом команды, забив 12 голов во всех турнирах, и сделав 8 голевых передач. Тем не менее, «Тобол» провалил сезон, заняв лишь четвертое место в чемпионате, и вылетев первом отборочном раунде Лиги Европы. В декабре 2019 года подписал новое соглашение рассчитанное до конца сезона 2020.

7 марта 2020 в первом туре нового сезона забил победный гол в ворота карагандинского «Шахтера». 8 ноября в матче с «Кызылжаром» сыграл свой 200-й матч в чемпионатах Казахстана за костанайский клуб.

Сборная 

Вызывался в состав сборных разных возрастов, начиная с 2003 года. 16 октября 2007 года в составе молодежной сборной Казахстана забил гол в ворота Грузии в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2009 (U21). В сентябре 2007 года стал причиной технического поражения молодежной сборной Казахстана в игре против России, Нургалиев не имел право играть из-за дисквалификации.
 
В национальной сборной Казахстана под руководством Бернда Шторка дебютировал 1 апреля 2009 года в матче отборочного турнира ЧМ-2010 со сборной Белоруссии (1-5). С этого момента стал регулярно вызываться в состав главной команды страны. Играл в отборочный матчах Чемпионата мира 2010, 2014 и 2018, а также в отборочных матчах Чемпионата Европы 2012 и 2016. Первый свой гол забил 5 сентября 2014 года в товарищеской игре со сборной Кыргызстана (7-1).

8 июня 2016 года забил победный и единственный гол в товарищеском матчей против сборной сборной Китая.

Достижения

Командные 
 «Тобол»
 Чемпион Казахстана: 2010, 2021
 Вице-чемпион Казахстана (3): 2007, 2008, 2020
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (2): 2006, 2018
 Обладатель Кубка Казахстана: 2007
 Обладатель Кубка Интертото: 2007
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2021
 Финалист Суперкубка Казахстана: 2008

 «Ордабасы»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2011
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2017

 «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2016
 Обладатель Кубка Казахстана: 2016

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (5): 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

Семья 
Нургалиев женат, супруга Наталья, в семье три дочки.

Статистика

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Тобол» 
 Профиль на сайте ПФЛК 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Жетысу-Сункар»
Игроки ФК «Астана» (2009)